Lakeside  peut se rapporter à :

Toponyme

Canada 
 Lakeside, une circonscription électorale provinciale du Manitoba.

États-Unis 
 Lakeside, une census-designated place (CDP) du comté de San Diego, en Californie ;
 Lakeside, une ville du comté de Jefferson dans le Colorado ;
 Lakeside, census-designated place située en Floride ;
 Lakeside, une ville du comté de Buena Vista en Iowa ;
 Lakeside, une ville du comté de Miller, dans le Missouri ;
 Lakeside, une ville du comté de Coos en Oregon ;
 Lakeside, une ville du comté de San Patricio, au Texas ;
 Lakeside, une ville du comté de Tarrant, au Texas.

Autres 
 Lakeside, un groupe américain de funk.

Homonymie de toponyme